Le nom tegula peut désigner :
 la tegula, tuile qui avec l'imbrex servait à faire les toitures chez les Romains ;
 les tégulas, petites écailles qui protègent la base des ailes antérieures de papillons ;
 Tegula, un genre de gastéropode marin de la famille des Trochidae.